Calabria
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Altomonte
Campania
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Furore
Emilia-Romagna
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Bondeno
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Castelfranco Emilia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Cesenatico
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ferrara in via Arginone
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ferrara in frazione di Fossa d'Albero
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ferrara in frazione di Marrara
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Reggio Emilia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ro, frazione di Riva del Po
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Calestano
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Parma
Friuli-Venezia Giulia
 chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Clauzetto
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Forni di Sopra
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Redipuglia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Zampis
Lazio
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Gaeta
Liguria
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Genova
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Savona
Lombardia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Bordolano
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ospitaletto
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di San Giacomo delle Segnate
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Spino d'Adda
Marche
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Ascoli Piceno
Piemonte
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Arquata Scrivia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Brandizzo
Sicilia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Milazzo
Toscana
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Licciana Nardi
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Monteroni d'Arbia
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Montieri
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Rio nell'Elba
Veneto
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Adria
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Colfrancui
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Lendinara
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Lusiana
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Rivalta, frazione di Brentino Belluno
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Guia, frazione di Valdobbiadene
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Vittorio Veneto
 Chiesa di San Giacomo Apostolo – chiesa di Trebaseleghe

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giacomo